Reviviscence est un terme qui peut désigner
 un phénomène biologique également appelé cryptobiose,
 un phénomène psychologique inventé par Paul Sollier et décrit par Marcel Proust qui correspond à une sensation de revivre un  et que Carl Jung expliquait par la synchronicité.